Gåsste är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

Carl-Henrik Gåsste (1922–2008), militär.
Gabriel Gåsste (född 1984), puckelpiståkare.

Svenska efternamn